Arnhausen bezeichnet:
 Arnhausen, ehemals im Kreis Belgard, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Lipie (Rąbino) 
 Erasmus von Manteuffel-Arnhausen († 1544), Bischof von Cammin

Siehe auch:
 Dorfkirche Arnhausen
 Schloss Arnhausen
 Arenshausen
 Arnshausen